Gashun Nor kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gaxun Nur, saltsjö, Inre Mongoliet,

Mongoliet 

 Tsoohor Nuur, sjö, Chovd, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar